Solberga kan syfta på:

Solberga kloster – ett medeltida kloster på Gotland
Solbergaskolan, Stockholm – en skola i Stockholm
Solbergaskolan, Visby – en skola i Visby
Solbergagymnasiet – en gymnasieskola i Arvika

Geografi
Solberga, Stockholm – en stadsdel i Stockholm
Solberga, Nässjö kommun – en tätort i Nässjö kommun
Solberga, Österåkers kommun – en tätort i Österåkers kommun
Solberga, Kungälvs kommun – en småort i Kungälvs kommun
Solberga, Södertälje kommun – en småort i Södertälje kommun
Solberga och Ålem – en småort i Mönsterås kommun
Solberga, Leksands kommun – en by i Leksands kommun
Solberga, Skurups kommun - en kyrkby i Skurups kommun
Södra Solberga – en kyrkby i Vetlanda kommun
Solberga, Veta - en herrgård i Veta socken, Mjölby kommun
Solberga, Haninge – en tidigare prästgård i Österhaninge socken, Haninge kommun
Solberga (naturreservat, Mjölby kommun) – ett naturreservat i Mjölby kommun

Se även 
 Solberga socken
 Solberga församling
 Solberga kyrka
 Solberga landskommun
 Solberga distrikt